Localidades
Roman (Bulgária)
Roman (Eure) — comuna francesa
Roman (Roménia)

Desambiguações de topônimos